Kami se poate referi la:
 Kami, Hyōgo (Mikata)
 Kami, Hyōgo (Taka)